Single Collection – raccolta del 1984 dei Disorder
Single Collection – raccolta del 2001 dei Plastic Tree
Single Collection – album del 2002 di Ville Valo
Single Collection Vol. 1 – raccolta del 2004 di Utada Hikaru
Single Collection – raccolta del 2006 delle Vanilla Ninja
Single Collection Vol. 2 – raccolta del 2010 di Utada Hikaru